Мамонтовое — село в Каргатском районе Новосибирской области. Административный центр Алабугинского сельсовета.

География 
Площадь села — 1429 гектаров.

История 
В 1976 г. Указом президиума ВС РСФСР посёлок центральной усадьбы совхоза «Озерский» переименован в село Мамонтовое.

Население

Инфраструктура 
В селе по данным на 2007 год функционируют 1 учреждение здравоохранения, 2 образовательных учреждения.

Палеолитическая стоянка

Улицы 

 Улица Молодежная
 Улица Центральная
 Улица Луговая
 Улица Электриков

Примечания 

Населённые пункты Каргатского района